IMS kan avse:

 IMS – en databasmotor som utvecklades av IBM för användning i Apolloprogrammet, se Information Management System 
 IMS – en telekomarkitektur för att bygga och leverera IP baserade tjänster i mobiltelefonisystem, se IP Multimedia Subsystem
 IMS – en vanligt förekommande förkortning av Indianapolis Motor Speedway.